Le qualificazioni del singolare del Budapest Open 2022 sono un torneo di tennis preliminare disputate il 17 e il 18 settembre 2022 per accedere alla fase finale della manifestazione. Le vincitrici dell'ultimo turno sono entrate di diritto nel tabellone principale. In caso di ritiro di una o più giocatrici aventi diritto a questi sono subentrati i Lucky loser, ossia i giocatori che hanno perso nell'ultimo turno ma che avevano una classifica più alta rispetto agli altri partecipanti che avevano comunque perso nel turno finale.

Teste di serie 

  Tamara Korpatsch (qualificata)
  Simona Waltert (spostata nel tabellone principale)
  Irina Bara (spostata nel tabellone principale)
  Emma Navarro (qualificata)

  Léolia Jeanjean (ultimo turno, ritirata) 
  Ėrika Andreeva (ultimo turno, lucky loser) 
  Viktória Kužmová (primo turno) 
  Olga Danilović (primo turno, ritirata)

Qualificate 

  Tamara Korpatsch
  Carolina Alves

  Jesika Malečková 
  Emma Navarro

Lucky loser 

  Ėrika Andreeva

Tabellone

Sezione 1

Sezione 2

Sezione 3

Sezione 4

Collegamenti esterni 
 

Budapest Open 2022